Majook est une plate-forme interactive à objets communicants.

Majook est un plateau interactif relié sans fil à un ordinateur. Il détecte la nature et la position d’objets communicants ou phicones (physical icon) (objets communicants divers, pions, cartes, figurines dans le cas de jeux de société interactifs) et les fait vivre en temps réel.

Certains objets communicants contiennent une mémoire embarquée et possèdent des pouvoirs évolutifs.

Ce nouveau terminal permet d’interagir collectivement avec deux types d’usages :

Usage hors ligne : les joueurs jouent autour d’une table (ergonomie de jeu de société), le plateau est muni d’un tapis de jeu spécifique à chaque univers ludique.Il communique sans fil  avec un ordinateur multimédia qui peut animer la partie, la sauvegarder et permettre d’avoir des mécaniques de jeu enrichies tout en restant faciles d’accès.
Usage en ligne : La connexion au réseau Internet offre la possibilité de mettre à jour les contenus et de jouer avec d’autres joueurs partout dans le monde.

Applications : jeux, applications ludoéducatives, activités d’éveil, applications conviviales professionnelles, domotique, santé, maintien à domicile, tests psychotechniques, accessibilité.

« Cette nouvelle interface permet de répondre au besoin de préservation des usages conviviaux tout en conservant les apports de la révolution numérique. Majook réduit la fracture intergénérationnelle en permettant à des tranches d'âges variées de communiquer autour de gameplay partagés », annoncent les concepteurs de cette innovation.

Caractéristiques techniques

Prototype 

 Dimensions

Version 400 cases :
Plateau : 400 x 480 mm,
surface interactive : 400 x 400 mm, 20 X 20 cases

Version 256 cases :
 Plateau : 320 x 400 mm,
 Surface interactive : 320 x 320 mm, 16 cases par 16 cases

 Compatibilité
 PC avec port Bluetooth pour l’utilisation sans fil et port USB pour utilisation filaire.

Version commerciale possible 

 Dimensions
 Tablette : 320 x 400 mm,
 Surface interactive : 320 x 320 mm, 16 cases par 16 cases

 Compatibilités futures envisagées
 avec la télévision via set top box, console ou lecteur DVD
 avec la téléphonie portable.
 possibilité de modification du protocole sans fil (Wi-Fi, infrarouge)
 possibilité de suppression du fil d'alimentation par ajout de batteries pour avoir un plateau 100 % sans fil
 réalité augmentée sur le tapis interactif via video projection

En 2010, un opérateur de télécommunications a repris ce projet.

Notes et références

Liens externes 
 Numicom
 Oseo-Anvar
 Sénat
 Good Morning Business BFM, mot clef : majook
 France Info

Matériel de jeu vidéo